Intro kan syfta på:

 Intro – inom demoscenen ett icke-interaktivt datorprogram som med grafik, animeringar och musik visar utvecklarnas skicklighet, se Demo (datorprogram)
 Intro (album 2008) – musikalbum från 2008 av den makedoniska musikgruppen Bravo Band
 Intro (album oktober 2008) – musikalbum från 2008 av den kanadensiske artisten Danny Fernandes
 Intro – The Gift Recordings (musikalbum) – musikalbum från 1993 av den brittiska popgruppen Pulp
 Intro (musik) – en öppnande del av ett musikstycke
 Intro (musikgrupp) – amerikansk R&-B-grupp
 Intro (program) – början till en anime eller ett TV-program
 Intro (tidskrift) – tysk musiktidskrift

Se även
 Cracktro – ett litet datorprogram som infogas i eller bifogas ett crackat program som ett slags signatur för crackaren
 Intron – en del av nukleotid-sekvensen i DNA
 Introduktion